Republic (együttes)

Helyek
Republic (Kansas)
Republic (Michigan)
Republic (Missouri)
Republic (Nyugat-Virginia)
Republic (Ohio)
Republic (Pennsylvania)
Republic (Washington)